Lamé ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite am östlichen Rand des Mare Fecunditatis, südöstlich des Kraters Langrenus und östlich von Vendelinus.
Der Krater ist stark erodiert und der Wall mehrfach von weiteren Einschlägen überlagert.

Der Krater wurde 1964 von der IAU nach dem französischen Mathematiker Gabriel Lamé offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Lamé auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)